Denez est un prénom breton, issu de den, homme et enez, île (« l'homme de l'île »). Il correspond donc seulement phonétiquement, pas étymologiquement, au prénom Denis, en français. Il est porté par :
 Denez Prigent, auteur-compositeur-interprète français de chants en langue bretonne ;
 Denez Abernot, auteur-compositeur-interprète, marin, acteur et instituteur français, originaire du pays pagan ;
 Pêr Denez, nom de plume de Pierre Denis,  linguiste, lexicographe, universitaire français et écrivain de langue bretonne ;
 Denis Riou, dit Denez Riou, militant français indépendantiste breton, ancien membre de l'Armée révolutionnaire bretonne.

Prénom breton